En Totem er enhver organisme i naturen, som våger eller bistår en gruppe mennesker, såsom en familie, klan eller stamme.

Totem kan også henvise til:

 Totem (film fra 1985) – en dansk film instrueret af Claus Bohm om 80'ernes ungdomskultur
 Totem (film fra 2020) – en dansk animationsfilm fra 2020 instrueret af Katrine Glenhammer
 Totem (Faun-album) – et album fra 2007
 Totem (Nazxul-album) – et studiealbum fra 1995
 Totem (medieafspiller) – en medieafspiller, i dag kaldet Gnome Videos